Der Oberelbe-Marathon (OEM) ist ein Marathon auf einer Punkt-zu-Punkt-Strecke zwischen Königstein in der Sächsischen Schweiz und Dresden, der seit 1998 am letzten Sonntag im April stattfindet. Er wird vom Oberelbe-Marathon e. V. veranstaltet und von xperience sport & events organisiert. Im Programm sind auch ein Halbmarathon, ein 10-km-Lauf, ein 10-km-Walking-Wettbewerb, ein Firmenlauf (3,7 km) sowie ein Kindermarathon (3,7-km-Minimarathon).

Die Marathonstrecke startet in Königstein und folgt dem Elberadweg auf dem linken Ufer der Elbe über Rathen, wo sich ein Ausblick auf die Bastei eröffnet, Pötzscha und Obervogelgesang nach Pirna, wo eine Schleife durch die Altstadt gedreht wird. In Pirna wird auch der Halbmarathon gestartet. Beide Strecken folgen weiter dem Elberadweg, der nun durch das ehemalige Weltkulturerbe Dresdner Elbtal verläuft. Durch Kleinzschachwitz mit Blick auf das Schloss Pillnitz und Laubegast wird das Blaue Wunder erreicht, wo der 10-km-Lauf gestartet wird. Das letzte Stück führt über die Elbwiesen mit Blick auf die Elbschlösser und passiert auf dem Terrassenufer die Synagoge, die Brühlsche Terrasse, die Frauenkirche, das Dresdner Residenzschloss und die Semperoper, bevor das Ziel im Heinz-Steyer-Stadion erreicht wird.

Begleitpersonen der Marathonläufer können auf einem historischen Schaufelraddampfer direkt am Geschehen teilhaben. Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Laufveranstaltung in den in den Jahren 2020 und 2021 nicht statt.

Statistik

Streckenrekorde 

Marathon
 Männer: 2:22:52 h, Marcel Bräutigam, 2019
 Frauen: 2:38:41 h, Abiyot Eshetu (ETH), 2015

Halbmarathon
 Männer: 1:07:46 h, Lennart Sponar, 2010
 Frauen: 1:16:25 h, Sofiya Yaremchuk, 2016

10 km
 Männer: 30:20 min, Wolfram Müller, 2009
 Frauen: 36:24 min, Julian Meyer, 2017
(Quellen: www.oberelbe-marathon.de und www.germanroadraces.de)

Siegerliste

Marathon

Halbmarathon

Entwicklung der Finisherzahlen

Siehe auch 

 Dresden-Marathon
 Liste von Marathonläufen
 German Road Races

Weblinks 	
	
 Offizielle Website
 Laufbericht vom Oberelbe-Marathon 2007 auf laufspass.com
 Bildbericht vom Oberelbe-Marathon 2007 auf teambittel.de
 Laufberichte und Meldungen zum Oberelbe-Marathon auf marathon4you.de

Fußnoten 

Marathon mit Halbmarathon
Leichtathletikwettbewerb in Dresden
Sächsische Schweiz
Sportveranstaltung im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Laufveranstaltung in Deutschland
Gegründet 1998